Arsenal FC steht für:

 FC Arsenal, englischer Fußballverein
 Arsenal FC (Maseru), Fußballverein aus Maseru, Lesotho
 Arsenal Fútbol Club, Fußballverein aus Sarandí, Argentinien, siehe Arsenal de Sarandí